NGC 4796 (другие обозначения — NPM1G +08.0306, PGC 93119) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4796
Дева (созвездие)